Юго-восток штата Парана () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Парана. Население составляет 404 779 человек (на 2010 год). Площадь — 16 936,730 км². Плотность населения — 23,90 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 2 870 571 090,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 7375,25 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,739 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Ирати
 Прудентополис
 Сан-Матеус-ду-Сул
 Униан-да-Витория

Парана
Мезорегионы Бразилии